Командный кубок мира по теннису 2006 ( — международный мужской командный теннисный турнир, в 28-й раз проводимый ATP в Дюссельдорфе, Германия.

В 2006 году турнир прошёл на открытых грунтовых кортах с 21 по 27 мая.

Команда Хорватии — победитель турнира.

Турнир

Красная группа

Положение команд

Чили — Испания

Хорватия — США

Хорватия — Испания

Чили — США

Испания — США

Чили — Хорватия

Синяя группа

Положение команд

Германия — Италия

Аргентина — Чехия

Аргентина — Германия

Чехия — Италия

Аргентина — Италия

Чехия — Германия

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Кубок Дэвиса 2006
 Кубок Хопмана 2006

Германия
Теннис
Май 2006 года
2006